Коюкук ()ː

 Коюкук — река на севере штата Аляска, США.
 Коюкук — город в штате Аляска, США.
 Коюкук — государственный гражданский аэропорт, расположенный в городе Коюкук, Аляска, США.
 Коюкук — национальный резерват дикой природы в Аляске (США).
 Коюкук — заповедник дикой природы в Аляске (США).